Luigi D'Amato – medico italiano
 Luigi D'Amato – giornalista italiano